Villanova (en latin, « villa neuve ») peut faire référence à:

Toponymes

Espagne 
Villanova, une municipalité de la province de Huesca, localité où est né Arnold de Villanova (Arnauld de Villeneuve), alchimiste et physicien du .

États-Unis 
 Villanova, une communauté en Pennsylvanie appartenant au Lower Merion Township et au Radnor Township
 l'université Villanova
 Villanova Wildcats, club omnisports universitaire de l'Université de Villanova

France 
 Villanova, une commune dans l'arrondissement d'Ajaccio (Corse-du-Sud).

Italie 
 Villanova Biellese - province de Biella
 Villanova Canavese - province de Turin
 Villanova d'Albenga - province de Savone
 Villanova d'Ardenghi - province de Pavie
 Villanova d'Asti, dans le Piémont, province d'Asti
 Villanova del Battista - province d'Avellino
 Villanova del Ghebbo - province de Rovigo
 Villanova del Sillaro - province de Lodi
 Villanova di Camposampiero - province de Padoue
 Villanova di Castenaso - une partie de la commune de Castenaso (Province de Bologne) : sur une la propriété du comte Gozzadini, on y a découvert les premiers vestiges de la Culture de Villanova.
 Villanova di Ostuni - province de Brindisi
 Villanova Marchesana - province de Rovigo
 Villanova Mondovì - province de Coni
 Villanova Monferrato - province d'Alexandrie
 Villanova Monteleone - province de Sassari
 Villanova Solaro - province de Coni
 Villanova sull'Arda - province de Plaisance
 Villanova Truschedu - province d'Oristano
 Villanova Tulo - province de Nuoro

Autres 
 La Culture de Villanova, précédant celle des Étrusques en Italie centrale. Voir aussi plus haut Villanova di Castenaso (Italie)

 Le genre végétal Villanova, improprement nommé et remplacé de nos jours par Flueggea.

Voir aussi